Miles z przyszłości (ang. Miles from Tomorrowland, od 2015) – amerykański serial animowany stworzony przez Saschę Paladino oraz wyprodukowany przez Disney Junior Series, DQ Entertainment i Wild Canary Animation.

Przed oficjalną premierą serialu w Stanach Zjednoczonych, w dniach od 19 do 23 stycznia 2015 były emitowane krótkometrażowe odcinki z serii Kosmiczne rady Milesa (ang. Messages from Miles), w którym główny bohater Miles Callisto wyjaśniał widzom, na czym polega zasada zdobywcy kosmosu, natomiast oficjalna premiera serialu nastąpiła 6 lutego 2015 na amerykańskim Disney Junior. W Polsce serial zadebiutował 23 maja 2015 na antenie Disney Junior.

Opis fabuły 
Akcja serialu rozgrywa się w przestrzeni kosmicznej i opowiada o perypetiach rodziny Callistów, która jako pierwsza została wysłana w kosmos, a ich misja to odkrywanie nowych światów i poszukiwanie nowych form życia na pograniczu wszechświata. Siedmioletni główny bohater – Miles Callisto, który jest śmiałym i pewnym siebie chłopcem, postanawia spełnić okazję i dotrzeć tam, gdzie jeszcze nigdy nikt w jego wieku nie był. Razem ze swoim mechanicznym strusiem Merciem przeżywa niesamowite kosmiczne przygody.

Obsada 
 Cullen McCarthy – Miles Callisto
 Fiona Bishop – Loretta Callisto
 Olivia Munn – Phoebe Callisto
 Tom Kenny – Leo Callisto
 Danny Jacobs – admirał Watson
 Diedrich Bader – admiral Crick
 Grey Griffin – Stella
 Dee Bradley Baker – Merc
 Adrian Grenier – kapitan Joe
 Mark Hamill – Gadfly Garnett
 George Takei – Spectryx
 Bill Nye – profesor Rubicon
 Wil Wheaton – komandor S'leet
 Alton Brown – Lysander Floovox
 Brenda Song – ciocia Frida

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: 
 Wojciech Paszkowski (odc. 1-31, 33-52, 55-64, 66-68),
 Artur Kaczmarski (odc. 32),
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska (odc. 53-54, 65)
Dialogi:
 Renata Wojnarowska (odc. 1-31, 33-52, 55-59),
 Piotr Lenarczyk (odc. 32),
 Anna Wysocka (odc. 53-54, 60-68)
Teksty piosenek: Renata Wojnarowska
Kierownictwo muzyczne:
 Juliusz Kamil,
 Agnieszka Tomicka
Dźwięk: Łukasz Fober
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 3, 5)
Kierownictwo produkcji:
 Katarzyna Ciecierska (odc. 1-52),
 Katarzyna Kaszuba (odc. 53-54)
W wersji polskiej udział wzięli:
 Olaf Marchwicki – Miles (odc. 1-33; wymieniony w tyłówce odc. 34-52, 55-59)
 Antoni Scardina – 
 Miles (odc. 34-68, 72; niewymieniony w tyłówce odc. 34-52, 55-59),
 Robo-Miles (odc. 66b)
 Julia Siechowicz – 
 Loretta,
 Robo-Loretta (odc. 66b)
 Janusz Onufrowicz – Leo
 Lidia Sadowa – Phoebe
 Mariusz Czajka – Crick
 Jan Barwiński – Blodger (odc. 2b, 8b, 13b-14a, 20b, 21b, 22b, 24a, 26b, 32ab, 33ab, 35a, 38a, 39b, 40a, 43ab, 45a, 46ab, 49ab, 52b, 54-68, 72)
 Krzysztof Cybiński – 
 Joe (odc. 6a, 10a, 17b, 20a, 22a, 26a, 29a, 32b, 35a, 44b, 46ab, 54),
 Wimm Whipley (odc. 13b, 27b)
 Magdalena Karel – królowa Gemma (odc. 3a, 18a, 21b, 26b, 28a, 46b, 63ab)
 Magda Kusa – Mirandos (odc. 26b, 29b, 34b, 38a, 39b, 40a, 43b, 49ab, 54-68)
 Bernard Lewandowski – Haruna Kitumba (odc. 9a, 11a, 21b, 24a, 25b, 26b, 32a, 33b, 35b, 38a, 39b, 40a, 46a, 49ab, 54-68, 72)
 Magdalena Warzecha – Grendale
 Barbara Zielińska – Mistrzyni gier (odc. 61a)
 Jan Marczewski – Komandor Nemex
 Łukasz Węgrzynowski – Aggro
oraz:
 Jan Paszkowski – Merk
 Aleksandra Zawadzka – Stella
W pozostałych rolach:
 Tomasz Steciuk – 
 Leon Sinclair (odc. 1a),
 robot Rudy (odc. 3b, 12b, 60b, 65a)
 Mateusz Ceran – 
 Rygan (odc. 3a, 21b, 26b, 46b, 63b),
 Pipp Whipley (odc. 11a, 13b, 14a, 21b, 22b, 24a, 26b, 27b),
 Derek (odc. 47)
 Cezary Kwieciński – 
 jeden z robotów (odc. 3b),
 Giez Granda (odc. 6a, 10a, 13b, 16a, 22a, 25b, 36a, 39b, 44b, 50b, 65b),
 tata Blodgera (odc. 43a)
 Wojciech Machnicki –
 ambasador Tytus (odc. 5a, 12b, 22b),
 Xylon (odc. 5b, 8b, 11a, 19b, 33b, 58a),
 Axel (odc. 5b),
 dziadek Gong Gong (odc. 17a, 29a, 41a, 53a)
 Maksymilian Michasiów – 
 porucznik Luminix (odc. 6a, 10a, 12a, 18a, 25a, 26a, 28b-29a, 39b, 43b, 45ab, 54, 66a),
 Formalianin (odc. 13b),
 komentator (odc. 26b)
 Sławomir Pacek – 
 Kofi Kitumba (odc. 9a, 25b, 35b, 56b),
 Skellig Ro (odc. 18a)
 Katarzyna Kozak – Maya Kitumba (odc. 9a, 25b, 35b, 40a, 56b)
 Miłogost Reczek – profesor Rubicon (odc. 14a, 20b, 21b, 24b, 28a, 30, 31a)
 Adam Krylik – Bogdan Gwiezdny (odc. 15a, 28a, 44a)
 Andrzej Chudy – Lizander (odc. 16a, 28a)
 Ewa Kania – babcia Po Po (odc. 17a, 29a, 41a, 53a)
 Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk – 
 Frida (odc. 21a, 25a, 29a),
 Malison (odc. 61b, 68a)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – robot (odc. 21a)
 Mieczysław Morański – 
 Fossick (odc. 23b, 34a),
 cesarz Diptera (odc. 36a)
 Jakub Szydłowski – Komandor S'Leet (odc. 25a, 29a, 45ab, 51b)
 Sebastian Cybulski –
 Flurrbo (odc. 25a, 29a, 45ab, 51b),
 Hank (odc. 25b)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – Blizzbert (odc. 25a, 29a, 45ab, 51b)
 Karol Wróblewski – Daniel Szelma (odc. 26a, 43b, 48a, 52a)
 Mikołaj Klimek – Prosperos (odc. 29b, 34b, 67ab)
 Izabella Bukowska-Chądzyńska – Oumou (odc. 30)
 Janusz Wituch – 
 Bibelow (odc. 33a),
 Komandor Rax (odc. 57a),
 Fortis (odc. 65b)
 Wojciech Paszkowski – 
 dziadek Vincent (odc. 35a, 41a),
 Dalton (odc. 43b, 48a, 52a, 66a)
 Waldemar Barwiński –
 Mark Cooney (odc. 38a),
 Nubert (odc. 42a)
 Bartosz Wesołowski – Dr Konsylium (odc. 38a, 45a, 49ab)
 Robert Tondera – Mesa Mendelson (odc. 38b)
 Stefan Knothe – Fortis (odc. 42b)
 Julia Kołakowska-Bytner –
 Dr Z (odc. 43a, 49a),
 Oprych Gza Grandy (odc. 50b)
 Jacek Król – profesor Rubicon (odc. 47, 51a, 72)
 Maksymilian Bogumił – Zemo (odc. 54-60a, 61b, 62b, 64ab, 65ab, 66ab, 67a, 68a)
 Adam Bauman – Komandor Kopernikus (odc. 54)
 Jakub Wieczorek – narrator w czołówce (odc. 55-66)
 Milena Suszyńska-Dziuba – Malison (odc. 58a)
 Artur Kozłowski – 
 Frankie (odc. 58b),
 Ebon (odc. 65b)
 Igor Borecki – Colton (odc. 59)
 Wojciech Słupiński – tata Blodgera (odc. 61b)
 Artur Kaczmarski – Gubernator Plink (odc. 66b)
 Magdalena Herman-Urbańska – gwary i epizody (odc. 55-75)
 Antonina Żbikowska – gwary i epizody
 Iga Górecka
 Emilia Niedzielak
i inni

Wykonanie piosenek:
 Krzysztof Kubiś (czołówka),
 Katarzyna Owczarz (czołówka),
 Juliusz Kamil (czołówka),
 Łukasz Węgrzynowski,
 Jan Barwiński,
 Bernard Lewandowski
i inni

Lektor:
 Janusz Onufrowicz (tytuł serialu w odc. 1-53 i tyłówka w odc. 1-31, 33-64, 66-68),
 Olaf Marchwicki (tytuły epizodów w odc. 1-33),
 Jacek Kopczyński (tyłówka w odc. 32),
 Antoni Scardina (tytuły epizodów w odc. 34-59, 66a, 67b, 72 tytuł serialu w odc. 54-64),
 Bernard Lewandowski (tytuł epizodu w odc. 60a, 61b, 64b, 66b),
 Jan Barwiński (tytuł epizodu w odc. 60b, 64a),
 Julia Siechowicz (tytuł epizodu w odc. 61a, 62a, 65a, 67b, 68a),
 Mariusz Czajka (tytuł epizodu w odc. 62b),
 Magda Kusa (tytuł epizodu w odc. 63a, 67a),
 Magdalena Karel (tytuł epizodu w odc. 63b),
 Tomasz Borkowski (tyłówka w odc. 65),
 Cezary Kwieciński (tytuł epizodu w odc. 65b)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya